

Informatica 
 .z2 – estensione file Z-code per Z-machine
 Z2 – computer di Konrad Zuse

Musica 
 Z2 – uno degli alias dei disc jockey Rich Mowatt e Andy Bury, noti principalmente come Solar Stone
 Z² – album del Devin Townsend Project del 2014

Altro 
 Z2 Georg Thiele – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934
 BMW Z2 – automobile della BMW
 Z2 – codice vettore IATA di Styrian Spirit
 Z2 – simbolo del gruppo ciclico di due elementi